Dugesia ryukyuensis és una espècie de triclàdide dugèsid que habita l'aigua dolça de les illes del sud-oest del Japó.

En el moment de la seva descripció, D. ryukyuensis, va ser considerada com a subespècie de D. japonica. L'any 1995 va ser elevada al rang d'espècie. D. ryukyuensis presenta una papil·la peniana asimètrica i, a diferència de D. japonica, té una vàlvula ben desenvolupada a la part basal. La vagina no està gaire desenvolupada, en D. japonica sí que ho està. El complement cromosòmic també és diferent entre les dues espècies.

Cariologia 
D. ryukyuensis presenta un complement cromosòmic de n = 7, una característica compartida només per unes altre dues espècies de Dugesia: D. batuensis i D. hepta. Se'n coneixen espècimens diploides i triploides.

Filogènia 
Posició de D. ryukyuensis en relació a altres espècies de Dugesia segons el treball de Lázaro i col·laboradors (2009):

Referències 

Ryukyuensis